Baranov je priimek več oseb:
 Mihail Dimitrijevič Baranov - sovjetski letalski as
 Mihael Semenovič Baranov - sovjetski letalski as
 Aleksander Andrejevič Baranov - ruski trgovec in raziskovalec
 Nikolaj Baranov - ruski politik
 Nikolaj Parfenevič Baranov, sovjetski general
 Viktor Iljič Baranov, sovjetski general
 Viktor Kirilovič Baranov, sovjetski general
 Sergej Vasiljevič Baranov, sovjetski general
 Aleksander Jefimovič Baranov, sovjetski general